Уильям Юарт Нейпир (; 17 января 1881, Камберуэлл — 6 сентября 1952, Вашингтон) — английский и американский шахматист.

Чемпион Великобритании 1904 г.

В 1896 г. выиграл матч у Ф. Маршалла.

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США